ASCII-Protokolle nennt man Netzwerkprotokolle, welche ausschließlich  mittels menschen-lesbarer Wörter oder zumindest ausschließlich mittels menschen-lesbarer Zeichen aus dem ASCII-Zeichensatz kommunizieren (als einzige Steuerzeichen sind Zeilenumbrüche zugelassen).

Vorteil dieser Kommunikationsform ist, dass solche Protokolle kein extra für das Protokoll entwickeltes Programm zur Kommunikation erfordern, sondern direkt (zum Beispiel mit Hilfe eines Telnetprogramms) genutzt werden können. Von Nachteil ist, dass die zu übertragenden Datenmengen sehr viel größer sein können als bei konventionellen Netzwerkprotokollen.

ASCII-Protokolle sind zum Beispiel POP3, SMTP, HTTP, FTP und IRC.

Netzwerkprotokoll auf Anwendungsschicht